Los Alamitos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Alamitos, Mexiko, ort,

USA 

 Los Alamitos, Kalifornien, ort, Orange County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar